Fou de toi peut faire référence à :

Titre 

 Fou de toi, film espagnol réalisé par  en 2021,

Musique 
 , groupe pop suédois.

Articles connexes 
 Dingue de toi